UFO: Extraterrestrials est un jeu vidéo de tactique en temps réel développé par Chaos Concept et édité par Tri Synergy, sorti en 2007 sur Windows. Il s'agit d'une suite spirituelle du très acclamé UFO: Enemy Unknown (renommé X-COM: UFO Defense en Amérique du Nord). Développé par Chaos Concept, le jeu intègre une torsion des extraterrestres qui ont battu les humains sur la Terre. Le jeu se déroule sur une planète colonisée par l'Homme appelée Esperanza, où la menace extraterrestre vient d'arriver.

Système de jeu 
Le jeu dans UFO: Extraterrestrials est similaire aux jeux X-COM originaux. Le joueur commence avec une base où il peut ajouter des bâtiments, affecter des scientifiques, équiper des soldats et des véhicules, fabriquer du matériel, etc. Des bases supplémentaires peuvent être achetées dans différents pays, mais sont principalement utilisées en logement pour intercepteur. La plupart des bâtiments tels que des laboratoires, des ateliers, et le centre de commandement ne peuvent pas être construits dans des bases autres que votre base principale. 

La partie recherche du jeu est vaste et compte environ 120 projets à réaliser. Ces projets permet d’améliorer l’armement, l’équipement et la compréhension des extraterrestres ainsi que leurs intentions. 

Lorsqu'un OVNI est repéré sur la vue globale (ou "Géopanorama"), le joueur peut envoyer des intercepteurs pour l'abattre. Si l'OVNI a été abattu sur un continent, le joueur peut envoyer un transport de soldats pour mener à bien une mission tactique visant à neutraliser les extraterrestres et à capturer leur équipement. Sinon l'OVNI qui est tombé dans l'un des océans de la planète, nous ne pouvons intervenir. Les commandants Aliens peuvent également être capturés pour interrogatoire. 

Les missions tactiques sont basées sur le tour par tour, sans option en temps réel. L'équipe tactique envoyée sur le site de l'accident peut inclure des robots et des chars ainsi que des soldats. les chars et les robots prennent plus de place dans le transport et l’espace est limité. Les missions tactiques peuvent prendre environ 30 minutes et il existe environ 200 niveaux prédéfinis. Quand une mission commence, un niveau est choisi en fonction de l'environnement dans lequel l'action se déroule. l'environnement dans les missions est destructible. 

Les aliens peuvent commencer une mission tactique s’ils attaquent l’une des bases du joueur. Les extraterrestres peuvent attaquer la base du joueur avec des ovnis, auquel cas il s’agit d’une bataille entre vos bâtiments de défenses (BDD) et les ovnis; si les BDD sont détruits, ou qu'ils n'ont pas réussi à exterminer le vaisseau alien, une mission tactique aura lieu dans votre base (ou des extraterrestres le prendront en charge si celle-ci n'est pas votre base principale, auquel cas le joueur devra envoyer un navire de transport).  Les étrangers peuvent également lancer une mission terroriste contre n'importe quel pays. dans ce scénario, l'environnement est une ville dans laquelle se trouvent des civils. 

Plus un soldat tue des extraterrestres, plus il reçoit d'expérience (les chars et les robots ne gagnent pas d'expérience). Il existe des insignes de rang qui indiquent cela et des titres liés à chacun d'eux; quand un soldat accumule suffisamment d'expérience, il monte d'un rang. Les soldats perdent de l'expérience lorsqu'ils se remettent d'une blessure à l'hôpital. ils peuvent même perdre un rang s'ils y restent assez longtemps, mais lorsqu'un soldat revient de l'hôpital, il gagnera de l'expérience plus rapidement pendant un certain temps.

Accueil 
La réception du jeu a été généralement mitigée, avec Metacritic le classant à 68 et GameRanking à 69. 

L'édition d' de Pelit présentait une rétrospective de UFO: Extraterrestriestrials qui se concentrait sur les effets des mods sur le jeu. Le chroniqueur de longue date Niko Nirvi , un grand admirateur du jeu original UFO: Enemy Unknown, a décrit UFO: Extraterrestrial comme un substitut agréable mais visiblement précipité. Il s'est concentré sur "la facilité d'utilisation de Bman, Mod 4.07 (corrigé par Coasty)" en tant que fusion dominante de modifications mineures, et l'a qualifié de "véritable successeur de UFO: Enemy Unknown " qui "réalise véritablement une partie de la magie de son prédécesseur". Selon le magazine, les caractéristiques les plus visibles du mod de Bman sont l’armement, l’incorporation des ennemis originaux de Enemy Unknown (bien que graphiquement, en copiant et en agrandissant les sprites du jeu plus ancien), en améliorant l’intelligence artificielle et en rééquilibrant les mécanismes du jeu en les transformant en ceux d’ Enemy Inconnu 

En , Chaos Concept a dévoilé un nouveau site Web annonçant un précédent , UFO2Extraterrestriestri: Shadows over Earth , en développement depuis le début de 2009. Certaines des améliorations annoncées dans le jeu incluent l'éclairage dynamique (missions nocturnes avec besoin de sources lumineuses) et les forces navales dans la phase de géo-résolution du jeu (comme les porte-avions / croiseurs lourds pouvant lancer des combattants et des défenses contre les OVNIS) . 

Après de nombreuses tentatives infructueuses de date de sortie, Chaos Concept a décidé de retirer complètement la date de sortie du jeu, mais a depuis changé. Il a annoncé une nouvelle date de publication du T4 2013 et le titre a été renommé UFO2Extraterrestri: Battle for Mercury. Avec un nouveau retard, il a été repoussé au troisième trimestre 2014 et plus tard au premier trimestre 2015, au deuxième trimestre 2015, à l'automne 2015, au quatrième trimestre 2016, au deuxième trimestre 2017 et maintenant au 2018.

Notes et références 

Jeu Windows
Jeu de tactique en temps réel
Jeu vidéo développé en Tchéquie
Jeu vidéo de science-fiction
Jeu vidéo sorti en 2007